Debden (Epping Forest) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex
 Debden (stacja metra)
 Debden (Uttlesford) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex